Chimney Corner ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Chimney Corner (Vermont)
 Chimney Corner (Virginia)
 Chimney Corner (West Virginia)

in Kanada:
 Chimney Corner (Nova Scotia)